USS Salt Lake City je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Salt Lake City (CA-25) 
 USS Salt Lake City (SSN-716)

Salt Lake City